Давид Бебутов: князь Бебутов, Давид Григорьевич (1855—1931) — генерал-майор (1917), участник Русско-турецкой (1877—1878) и Первой мировой (1914—1918) войн.
 князь Бебутов, Давид Осипович (1793—1867) — генерал-лейтенант (1856), участник Кавказских походов, брат Василия Осиповича Бебутова.